Conservation Biology (Englisch) steht für:
 Naturschutzbiologie, interdisziplinärer Wissenschaftszweig 
 Conservation Biology (Fachzeitschrift), naturschutzfachliches, wissenschaftliches Journal